Alexeevca este numele următoarelor localități

 Alexeevca comună în raionul Edineț
 Alexeevca comună în raionul Florești
 Alexeevca comună în raionul Ungheni
 Alexeevca sat din comuna Svetlîi din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova